Пони има више значења:
 Округ Пони (Канзас)
 Округ Пони (Небраска)
 Округ Пони (Оклахома)
 Пони (Тексас)
 Пони (Илиноис)
 Пони (коњ)
 Пони Индијанци